Sonnenorden steht für:

 Sonnenorden (Bewegung), von August Engelhardt gestiftete neureligiöse Bewegung
 Sonnenorden (Japan), siehe Orden der Aufgehenden Sonne
 Sonnenorden (Persien), persischer Damenorden
 Sonnenorden (Peru), peruanischer Verdienstorden, siehe Orden El Sol del Perú 
 Sonnen- und Löwenorden, persischer Verdienstorden

Siehe auch:
 Orden de Mayo, argentinischer Maiorden